Marko Ivan Rupnik, né le  à Idrija (quartier de ) en Slovénie, est un prêtre jésuite et artiste mosaïste slovène. De 1991 à 2020, il dirige l'atelier d'art religieux Centro Aletti, à Rome.

Marko Ivan Rupnik est temporairement excommunié par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi en 2019 à la suite notamment d'accusations d'abus sexuels à l'encontre de femmes majeures.

Biographie 
Né le  à Zadlog en Slovénie, Marko Rupnik entre au noviciat des Jésuites le . À la fin de sa formation spirituelle et théologique il est ordonné prêtre le  et fait sa profession religieuse définitive comme jésuite le .
 
Artiste créatif et inspiré il rejoint le Centre Aletti, à Rome à partir de 1991, fondé par le cardinal Tomas Spidlik pour le dialogue œcuménique avec l'Église orthodoxe. Le père Rupnik y développe et dirige un atelier de formation à la création de mosaïques religieuses. Dans une atmosphère de prière et de vie communautaire les jeunes, en majorité serbes orthodoxes, apprennent l'art de la mosaïque à thème religieux.

Proche du pape Jean-Paul II, il est chargé de la rénovation artistique de la chapelle privée du pape - chapelle Redemptoris Mater - dans l'enceinte des appartements pontificaux au Vatican . Cette œuvre magistrale de mosaïques bibliques couvrant murs et plafond le fait connaitre. 

Professeur à l'Université grégorienne, il est également consulteur de la Congrégation pour les Églises orientales et du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation.

Selon des sources du Vatican, Marko Ivan Rupnik a été proche de tous les papes depuis Jean-Paul II. Ainsi, il a prêché les exercices de Carême devant la Curie romaine en mars 2020. Toutefois il n'appartient pas aux conseillers les plus proches du pape François.

Abus sexuels 

Marko Ivan Rupnik est accusé d’agressions sexuelles par neuf religieuses de la communauté de Loyola en Slovénie dont Marko Rupnik fut l’accompagneur spirituel et de gestes déplacés et d’abus spirituels par deux autres femmes. Une première femme l'a accusé en 1998. Puis une deuxième au début de l'année 2020. Il est démis de sa fonction de directeur du centre Aletti en 2020. En 2021, des signalements ont été transmis auprès du dicastère pour la Doctrine de la Foi pour « violences sexuelles et psychologiques ». L’ordre des jésuites a pris des sanctions disciplinaires à son encontre : il ne doit plus confesser, accompagner spirituellement et prêcher des retraites. Tout enseignement ou engagement public doit être validé par sa hiérarchie. 

En décembre 2022, Arturo Sosa, supérieur général de la Compagnie de Jésus, révèle que Marko Ivan Rupnik a été excommunié par le dicastère pour la doctrine de la foi en 2019 après les agressions de religieuses en Slovénie dans les années 1990. Puis ayant fait acte de repentance la sanction a été allégée par Rome tout en maintenant certaines restrictions à ses activités pastorales. En revanche, ses activités artistiques ne sont pas concernées par ces restrictions. Ainsi en 2022, pour la France, deux commandes sont en cours : une pour la future église Saint-Joseph-le-Bienveillant, à Versailles, et une autre pour une chapelle de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Le , le diocèse de Versailles a publié un communiqué annonçant qu'il avait mis fin à sa collaboration avec Marko Ivan Rupnik.

Le , dans une interview en italien, sous pseudonyme, une des religieuses victimes de l'artiste jésuite a évoqué une dépendance de Marko Rupnik à la pornographie et son emprise sur les soeurs (une vingtaine de victimes, dit l'article), et sa justification de rapports sexuels par des détours pseudo-théologiques. Elle témoigne aussi de l'Omertà qui a entouré le cas et l'absence de réponse ou d'aide, par exemple, du cardinal Tomáš Špidlík lorsqu'elle a eu le courage de dénoncer les abus subis. Pour Lucetta Scaraffia, éditorialiste de La Stampa, « l'affaire Rupnik révèle grossièrement comment les hiérarchies ecclésiastiques peinent à comprendre le problème des abus sexuels sur les religieuses ». Les abus sexuels à l'égard des femmes n’existent pas. Ils sont considérés uniquement comme des « transgressions sexuelles commises par les deux parties ».

Le , à la suite d'une enquête interne, la Compagnie de Jésus publie de nouvelles sanctions à l'égard de Marko Ivan Rupnik : il doit « cesser toute « activité artistique publique », ce qui s’ajoute à l’interdiction, déjà en vigueur, de donner des conférences, de célébrer la messe en public ou de quitter la région de Rome sans l’autorisation de ses supérieurs ». L'enquête révèle que 15 laïcs ont témoigné d'abus, ayant eu lieu entre 1980 et 2018. Cela va conduire à l'ouverture d'une troisième enquête canonique.

Œuvres 

Avec l'Atelier d'Art Religieux du Centro Aletti dont il est le directeur jusqu'en 2020, il a réalisé des œuvres dans le monde entier, comme par exemple :
 les mosaïques de la chapelle Redemptoris Mater, au Vatican,
 une mosaïque de la basilique de la Sainte Trinité à Fátima représentant l'Apocalypse,
 les mosaïques de San Giovanni Rotondo,
 les mosaïques de la façade de la basilique Notre-Dame du Rosaire, à Lourdes,
 les mosaïques de la cathédrale de l'Almudena, à Madrid (Espagne),
 les mosaïques de l'église orthodoxe de la Transfiguration à Cluj (Roumanie),
 les mosaïques de la cathédrale Saint-Sébastien, à Bratislava (Slovaquie),
 les mosaïques des sanctuaires Saint-Jean-Paul II à Cracovie et à Washington,
 les mosaïques de la chapelle de l'évêché de Ténérife (Espagne),
 les mosaïques du sanctuaire Madonna Ta'Pinu à Gozo (Malte),
 les mosaïques de l'église des Saints Augustin e Monique à Casciago (province de Varèse, Italie),
 la mosaïque de la chapelle du Patronage du Bon Conseil, Paris, (2015),
 la mosaïque du parvis de la cathédrale Sainte-Geneviève-et-Saint-Maurice de Nanterre (France), représentant Sainte Geneviève,
 les mosaïques de l'église Sant Julià i Sant Germà de Sant Julià de Lòria, en Andorre (2019).
La nouvelle chapelle attenante à la Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux est construite pour accueillir la châsse contenant les reliques de Louis et Zélie Martin (2022).
Les mosaïques du chemin de joie à Genève (2019).

Notes et références

Liens externes 

Naissance en novembre 1954
Jésuite slovène
Mosaïste
Abus sexuel dans la Compagnie de Jésus
Abus sexuels sur les femmes dans l'Église catholique
Personnalité vaticane